

Тундорф-ін-Унтерфранкен — громада в Німеччині, федеральна земля Баварія

Тундорф — громада в кантоні Тургау